Claus von Ahlefeldt ist der Name folgender Personen:

* Claus von Ahlefeldt (Amtshauptmann) (1420–1486), Amtshauptmann und Herr auf Gut Marslev und Torp
 Claus von Ahlefeldt (Feldmarschall) (1614–1674), Feldmarschall und Befehlshaber aller dänischen Streitkräfte in Norwegen